Sportsklubben Nord, ou simplesmente SK Nord, é um clube de futebol da Noruega fundado em 1932. Sua sede fica localizada em Karmøy.

Ligações externas
 Página oficial do SK Nord

Clubes de futebol fundados em 1932
Clubes de futebol da Noruega